Голочелово — название населённых пунктов:

Россия 
 Голочелово — деревня в Заволжском районе Ивановской области.
 Голочелово — деревня в Антроповском районе Костромской области.
 Голочелово — село в Ступинском районе Московской области.